Аксбридж () — британский титул и англоязычный топоним.

Титул 
граф Аксбридж — второй титул британских маркизов Англси (Энглси), род существующий.
Генри Уильям Пэджет, маркиз Англси, граф Аксбридж (1768-1854) — британский военачальник эпохи Наполеоновских войн, кавалерийский генерал, герой битвы при Ватерлоо.

Топоним

Великобритания 
 Аксбридж — город на западе лондонского боро Хиллингдон (:en:Uxbridge).
 Аксбридж — станция лондонского метро.
 Аксбридж (база ВВС) — база военно-воздушных сил Великобритании в городе Аксбридж, закрытая в 2010 году (:en:RAF Uxbridge).
 Аксбридж и южный Райслип — один из избирательных округов Великобритании, созданный в 2010 году. Депутат от округа в парламенте Великобритании (2018) — Борис Джонсон (:en:Uxbridge and South Ruislip (UK Parliament constituency)).

Канада 
 Аксбридж (Онтарио) — небольшой город в региональном муниципалитете Дарема, Большой Торонто, провинция Онтарио (:en:Uxbridge, Ontario).
 Аксбридж (Станция) — Историческая железнодорожная станция и железнодорожный музей в городе Аксбридж, Канада (:en:Uxbridge railway station (Ontario)).

США 
 Аксбридж — небольшой город штата Массачусетс.
 Аксбридж — деревня в округе Барнс  штата Северная Дакота (:en:Uxbridge Township, Barnes County, North Dakota).

Другие места  
Также название Аксбридж присутствует в Новой Зеландии (дорога) и Тасмании (почтовый индекс).

См. также 
 Энглси